José Francisco Belman Gonzalez (Alicante, 16 de Junho de 1971) é um ex-futebolista espanhol.

Jogou a maior parte da sua carreira no campeonato espanhol, tendo terminado a sua carreira ao serviço do Clube Desportivo Nacional, do campeonato português.

Futebolistas da Espanha
Goleiros da Espanha